Glen Flora ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glen Flora (Texas)
 Glen Flora (Wisconsin), im Rusk County